Лос Камперос има више значења:

 Лос Камперос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Камперос (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику